Cypriotisch handbalteam (mannen)
 Cypriotisch handbalteam (vrouwen)